Źrebce ist der Name mehrerer Orte in Polen

Źrebce (Sułów), ein Dorf in der Gemeinde Sułów, Powiat Zamojski, Woiwodschaft Lublin
Źrebce (Chrzanów), ein Dorf in der Gemeinde Chrzanów, Powiat Chrzanowski, Woiwodschaft Kleinpolen